Кафер-1 (Араб.: قاهر-1, іноді "Subduer-1") — ракета зразку радянської С-75, була перероблена хуситами в тип поверхня - поверхня що працює на двох видах палива (рідке та тверде). Була представлена в грудні 2015.

Примітки 

Незавершені статті про зброю
Військова інтервенція в Ємені